SMO nebo Smo či smo může mít více významů:
 optimalizace pro sociální média – označení pro techniky marketingu pro sociální média, zkráceně SMO, z anglického 
 Svaz měst a obcí České republiky – spolek sdružující některé obce a další právnické osoby v České republice, zkráceně SMO ČR
 Světová meteorologická organizace – agentura Organizace spojených národů zabývající se meteorologií, zkráceně SMO nebo WMO, z anglického 
Social Movement organization

Externí odkazy